Le mot Cañete peut signifier :

Cañete (Chili), une commune chilienne située dans la province d'Arauco, région du Biobío.

Cañete (Espagne), une municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Cañete la Real, une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
 Cañete de las Torres, une commune de la province de Malaga dans la communauté autonome d'Andalousie en Espagne.

Province de Cañete, une des neuf provinces de la région de Lima, dans le centre du Pérou. 
 San Vicente de Cañete, la capitale de la Province de Cañete, dans la région de Lima, au Pérou.

Personnes
 Adolfino Cañete, footballeur international paraguayen. 
 Jorge Cañete, architecte d'intérieur suisse.
 Miguel Arias Cañete (1950-), un homme politique espagnol, membre du Parti populaire (PP).
 Marcelo Cañete (1990-), un footballeur argentin.
 Matías Prats Cañete (1913-2004), journaliste espagnol.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme